Leimert ist der Familienname folgender Personen:

 Dirck Leimert (* 1941), deutscher Jurist, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof
 Volkmar Leimert (* 1940), deutscher Komponist und Musikdramaturg